Магомед Гамзатов:
 Гамзатов, Магомед Гамзатович (1984—2015) — российский тайбоксер.
 Гамзатов, Магомед Усманович (1918—2016) — участник Великой Отечественной войны, Герой России.
 Гамзатов, Магомед Юсупович (1910—1976) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.